L'édition 2011 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 18 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Gilles Simon remporte l'épreuve en simple, Oliver Marach et Alexander Peya celle en double.

Faits marquants

Sponsor 
Le tournoi se dote d'un sponsor principal, l'édition se nomme ainsi : bet-at-home Open - German Tennis Championships.

Lauréats 
Gilles Simon remporte son  en simple en battant en finale Nicolás Almagro. Il s'agit du  et du  sur terre battue en carrière du Français. Il soulève ainsi son  de la saison après Sydney en janvier.

En double, la paire autrichienne Oliver Marach - Alexander Peya remporte son  en battant en finale František Čermák et Filip Polášek. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournois ATP 500 Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2011
Tennis masculin en 2011
Sport en Allemagne en 2011
Tennis en juillet 2011